Lösning kan syfta på:

 Lösning (kemi) –en homogen blandning av två eller flera ämnen
 Rot (till ekvation) – en ekvation är ett värde på en variabel sådant att detta värde satisfierar ekvationen
 Problemlösning – en tankeprocess som en intelligent varelse använder för att lösa problem